Customer Information Control System – monitor di gestione transazioni che opera in genere sui sistemi mainframe IBM in ambiente operativo z/OS;
 Conferenza Internazionale Cattolica dello Scautismo – organizzazione scout mondiale